Bento foi o nome escolhido por vários Papas:

 062  São Bento I  ~ (575 - 579)
 081  São Bento II  ~ (684 - 685)
 105  Papa Bento III ~ (855 - 858)
 118  Papa Bento IV ~ (900 - 903)
 133  Papa Bento V ~ (964)
 135  Papa Bento VI ~ (973 - 974)
 136  Papa Bento VII ~ (974 - 983)
 144  Papa Bento VIII ~ (1012 - 1024)
 146  Papa Bento IX ~ (1032–1044, 1045–1046 e 1047–1048)
 148  Papa Bento X ~ (1058 - 1059); mais tarde declarado Antipapa pela Igreja.
 195  Beato Bento XI ~ (1303 - 1304) O.P.
 199  Papa Bento XII ~ (1334 - 1342)
 246  Papa Bento XIII ~ (1724 - 1730) O.P.
 248  Papa Bento XIV ~ (1740 - 1758)
 259  Papa Bento XV ~ (1914 - 1922)
 266  Papa Bento XVI ~ (2005 - 2013)

Também houve vários antipapas com o nome Bento:

 Antipapa Bento X ~ (1058 - 1059)
 Antipapa Bento XIII ~ (1394 - 1423)
 Antipapa Bento XIV ~ (1424 - 1429; 1430 - 1437)

Desambiguação